У́хтозеро:

 Ухтозеро (озеро, Беломорский район) — озеро в Беломорском районе Карелии.
 Ухтозеро (озеро, Вологодская область) — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.
 Ухтозеро (озеро, Онежский район) — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Ухтозеро (озеро, бассейн Унской губы) — озеро в Приморском районе Архангельской области.
 Ухтозеро (озеро, бассейн губы Ухты) — озеро в Приморском районе Архангельской области.
 Ухтозеро (деревня) — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.

Примечания